Výrava est un toponyme qui peut désigner :

Výrava, une commune du district de Medzilaborce, dans la région de Prešov.

Výrava, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové.